El término Mal de amores puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Mal de amores, una pintura del artista español Julio Romero de Torres;
 a El mal de amores, una zarzuela del maestro Serrano, con libreto de los hermanos Álvarez Quintero, 1905;
 a Mal de amores, una canción del cantautor español El Barrio;
 a Mal de amores, una novela de Ángeles Mastretta, escritora mexicana.
 a Mal de amores, álbum de estudio de Sofía Reyes.
 a Mal de amores, canción de Sofía Reyes y Becky G.
 a Mal de amores, canción de Juan Magán y Paulina Rubio.
 a Mal de amores, película de 1993 dirigida por Carles Balagué.